Westmacott est un nom de famille d'origine anglaise notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1952–1980), militaire britannique ;
 Mary Westmacott, nom de plume d'Agatha Christie (1890–1976), femme de lettres britannique ;
  (1925–2012), alpiniste britannique ;
 Paul Westmacott Richards (1908–1995), botaniste et écologue britannique ;
 Peter Westmacott (né en 1950), diplomate britannique ;
 Richard Westmacott (1775–1856), sculpteur néoclassique britannique ;
  (1799–1872), sculpteur britannique, fils du précédent.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais